Le château de l'Ardoise peut désigner :

 Le château de l'Ardoise à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret)
 Le château de l'Ardoise à Pithiviers (Loiret)